Äquivalenzdosis steht für:

 Dosis eines Medikaments, die einer bestimmten Dosis eines ähnlichen Medikaments in der Wirkung entspricht
 Äquivalentdosis